Zarenkurgan ist der Name verschiedener Kurgane

 Zarenkurgan (Kertsch), Kurgan in der ukrainischen Stadt Kertsch
 Zarenkurgan (Tscharyschskoje), Kurgan  bei Tscharyschskoje (Tscharyschski) in der russischen Region Altai